Raffaele Leone (1897-1981) – architetto, ingegnere e pubblicista italiano
Raffaele Leone (1909-1967) – politico e insegnante italiano